Константин Андреев Андреев, Константин Алексеевич (1848—1921) — математик, член-корреспондент Петербургской Академии наук.
 Андреев, Константин Андреевич (1902—1954) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Андреев, Константин Иванович (1830—1891) — русский архитектор.
 Андреев, Константин Иосифович (1854 — ?) — русский полковник, герой Первой мировой войны.
 Андреев, Константин Константинович (1905—1964) — советский учёный-химик.
 Андреев, Константин Михайлович (1900—1944) — полковник.
 Андреев, Константин Павлович (1923—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Андреев, Константин Петрович (1853—1919) — русский офицер и метеоролог.
 Андреев, Константин Ювенальевич (1901—1967) — полковник.